Перша ліга СРСР з футболу 1985 — п'ятнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Даугава» (Рига). Чемпіонат тривав з 6 квітня по 17 листопада 1985 року. Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Попередній раунд

Захід

Схід

Фінальний етап

Група А (1-12 місця)

Група Б (13-22 місця)

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Даугава»: Олександр Кулаков, Олександр Старков, , Юрій Попков, Геннадій Шитік, Сергій Семенов, Олександр Канищев, , , Валерій Семенов, Яніс Інтерберг, Олег Алексеєнко.

 ЦСКА: Валерій Новиков, Валерій Шмаров, Сергій Савченко, Леонід Ніколаєнко, Михайло Колесников, Дмитро Галямін, Сергій Фокін, Михайло Агапов, Віктор Самохін, Дмитро Кузнецов, Геннадій Штромбергер, В'ячеслав Медвідь, Вальдас Іванаускас, Андрій Мох, Айвар Друпасс.

 СКА «Карпати»: Ельхан Расулов, Володимир Журавчак, Володимир Сиверін, Володимир Буняк, Сергій Пасічник, Олександр Войтюк, В'ячеслав Лендєл, Юрій Дубровний, Іван Гамалій, Віктор Рафальчук, Олександр Кулішевич, Вадим Тищенко, Богдан Бандура, Олександр Малишенко, Василь Бондарчук.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Перехідний турнір 
Перехідний турнір за право виступати у вищій лізі.

Посилання 
 Перша ліга - 1985 
 Перша ліга - 1985   
 Soviet Union 1985  
 Чемпіонат 1985  
 Перехідний турнір 1985

85
СРСР
1985 в СРСР